Норран-Фонт () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Лиллер. Расположена в 16 км к северо-западу от Бетюна и в 3 км от автомагистрали А26 "Англия" Труа-Кале.

Население (2018) — 1 387 человек.

История 
В период между мировыми войнами на территории коммуны располагался один из крупнейших аэродромов в северной Франции. В 1940 году он был захвачен нацистами и использовался как главная база воздушной атаки Фау-1 на Лондон в 1944 году.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Ведаста XVI века
 Военный мемориал

Экономика 
Уровень безработицы (2017) — 11,3 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 300 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Норран-Фонта с 2014 года занимает Бертран Кок (Bertrand Cocq). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список был единственным.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Коммуны департамента Па-де-Кале